R19 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Zephyr (R19), un destroyer de la Classe Z de la Royal Navy.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Peut former des peroxydes explosifs sur les étiquettes des produits chimiques.

Médecine 
 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Renault 19, une automobile du constructeur français Renault.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres